Kirsner ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Kirsner (* 1963), deutsche evangelische Theologin
 Ludwig Kirsner (1810–1876), deutscher Apotheker und Politiker (NLP), MdR